Bentheim ist der Name

der Orte
 Bad Bentheim
 Bentheim (Michigan)
 der Burg Bentheim in Bad Bentheim
 der Grafschaft Bentheim
 des südwestlichsten niedersächsischen Landkreises Grafschaft Bentheim

des Adelsgeschlechts Bentheim, sowie dessen Linien
 Bentheim-Steinfurt
 Bentheim-Tecklenburg

der Nutztierrassen
 Bentheimer Landschaf
 Bentheimer Landschwein

Bentheim ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1804–1874), preußischer Generalleutnant
 Alexander von Bentheim (1931–2006), deutscher Fernsehjournalist
 Alexis zu Bentheim und Steinfurt (1845–1919), Standesherr und preußischer Generalleutnant
 Arnold II. (IV.) von Bentheim-Tecklenburg-Steinfurt (1554–1606), Graf von Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt und Limburg
 Bernhard von Bentheim (1330–1421), Dompropst in Münster und Graf von Bentheim
 Caroline von Bentheim-Steinfurt (1759–1834), deutsche Schriftstellerin
 Christian von Bentheim (1327–1418), Dompropst in Münster
 Constantin von Bentheim (1886–1975), deutscher Unternehmer und Angehöriger der Schwarzen Front
 Ekbert von Bentheim († 1335), Vizedominus und Domherr in Münster
 Emil Friedrich I. von Bentheim-Tecklenburg (1765–1837), Graf von Limburg, Herr zu Rheda sowie bis 1837 Regent von Bentheim-Tecklenburg
 Friedrich Wilhelm Belgicus von Bentheim-Bentheim (1782–1839), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Georg Ferdinand von Bentheim (1807–1884), preußischer General der Infanterie
 Gertrudis von Bentheim († 1303), Äbtissin im Stift Nottuln
 Heinrich Ludolf Bentheim (1661–1723), deutscher lutherischer Theologe
 Irina von Bentheim (* 1962), deutsche Fernsehmoderatorin und Synchronsprecherin
 Johann Conrad von Bentheim (1685–1738), deutscher Hofbeamter
 Lisa von Bentheim († 1329), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Lüder von Bentheim (* um 1555; † 1613), Bremer Steinhändler und Architekt der Weserrenaissance
 Ludwig zu Bentheim und Steinfurt (1812–1890), hannoverscher u. preußischer Generalleutnant
 Moritz Kasimir Fürst zu Bentheim-Tecklenburg (1795–1872), Fürst der Herrschaften Rheda und Limburg
 Nicolaus zu Bentheim (1925–2020), westfälischer Grafiker und Maler des phantastischen Realismus
 Otto von Bentheim, Domherr in Münster
 Otto I. von Bentheim-Holland (um 1145–1208), Graf von Bentheim
 Otto III. von Bentheim (1327–1379), Dompropst in Münster und Graf von Bentheim
 Peter zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1916–1987), deutscher Kaufmann, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe
 Wilhelm von Bentheim (1768–1840), preußischer Generalmajor, Direktor des Militär-Knaben-Erziehungsinstituts in Annaburg

Siehe auch:
 Bendheim